Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Collector Swedish Open) van 2014 vond plaats van 14 tot en met 20 juli 2014 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de tiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2014. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Alizé Cornet sneuvelde al in de eerste ronde. In feite kwamen zeven van de acht geplaatste speelsters niet voorbij de eerste ronde.

De ongeplaatste Mona Barthel uit Duitsland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Zuid-Afrikaanse Chanelle Scheepers in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Barthel wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Båstad op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2014. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor de hoofdtabel. Zij won haar openingspartij tegen de als vijfde geplaatste Slowaakse Anna Schmiedlová, maar moest in de tweede ronde de duimen leggen voor Kaia Kanepi uit Estland.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Anabel Medina Garrigues en Klára Zakopalová (tegenwoordig Koukalová) hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Julia Görges en Katarzyna Piter, kwam niet voorbij de tweede ronde. Ook de overige geplaatste teams sneuvelden in de tweede ronde, waardoor de halve finales uitsluitend door ongeplaatste teams werden gespeeld.

Het ongeplaatste duo Andreja Klepač en María Teresa Torró Flor won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Britse koppel Jocelyn Rae en Anna Smith in twee sets. Nadat zij in de voorafgaande week de finale van het toernooi van Bad Gastein verloren hadden, grepen zij nu hun eerste gezamenlijke titel. Klepač had daar­naast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Torró Flor ook een.

De Nederlandse Arantxa Rus en haar partner Diāna Marcinkēviča uit Letland moesten het in de eerste ronde opnemen tegen het eerste reekshoofd, dat zij niet konden bedwingen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2014
Bastad